Ви́ктор Миха́йлович Гу́сев (род. 27 октября 1955, Москва) — российский телеведущий, в 1994—2018 годах — спортивный комментатор «Первого канала».

Биография 
Родился 27 октября 1955 года. 

Внук поэта Виктора Гусева, сын учёного, профессора Михаила Гусева, в течение 33 лет возглавлявшего биологический факультет МГУ.

В 1972 году окончил специальную английскую школу № 19 Москвы. В 1975 году стажировался в Университете штата Нью-Йорк (Олбани). В 1977 году окончил переводческий факультет Московского государственного педагогического института иностранных языков по специальности переводчик-референт английского и французского языков. Во время службы в армии (1977—1979) участвовал в боевых действиях в Эфиопии, воинское звание — лейтенант. Награждён медалью «За боевые заслуги».

С 1979 по 1985 год — старший редактор-переводчик Главной редакции информации для заграницы ТАСС.

В 1985 году — участник антарктической экспедиции на борту ледокола «Владивосток» по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов». Награждён медалью «За трудовую доблесть».

С 1985 по 1991 год — корреспондент спортивной редакции ТАСС. Состоял в КПСС, но в дни путча 1991 года вышел из партии, поддержав Бориса Ельцина и идею новой России.

С 1992 года внештатно сотрудничает с телевидением, комментируя футбольные матчи и ведя спортивные программы («Спорт-уикэнд», «Гол») на «Первом канале». Первый проведённый репортаж был с жеребьёвки финальной части Чемпионата мира по футболу 1994 года, проходившей в декабре 93-го в Лас-Вегасе, США. Первый футбольный матч прокомментировал 13 апреля 1994 года — в тот день в Стамбуле проходил матч Лиги Чемпионов УЕФА между московским «Спартаком» и турецким «Галатасараем», закончившийся победой москвичей со счётом 2:1.

С 1995 года — штатный сотрудник ОРТ (с 2002 года переименованного в «Первый канал»), с 1996 по 2001 и с 2010 по 2017 год — ведущий спортивных новостей в информационных программах «Новости» и «Время», комментатор, руководитель проекта Дирекции спортивного вещания «Первого канала». С марта 2000 по июнь 2004 года вёл программу «Время футбола», затем изменившую название на «На футболе с Виктором Гусевым».

Впоследствии Гусев так рассказывал о закрытии этой программы:

С 1990-х годов, в разное время — корреспондент спортивной редакции «РИА Новости», главный редактор ежемесячного футбольного журнала «Матч», пресс-атташе Хоккейного клуба ЦСКА — «Русские пингвины», пресс-атташе сборной России по футболу в 1998 году и на Чемпионате мира 2002 года, с начала 90-х — ведущий авторской колонки в английском футбольном журнале «Уорлд соккер». В 2000-е и 2010-е годы также вёл дневники Чемпионатов мира и Европы по футболу, Олимпийских игр на «Первом канале». В настоящее время работает в новостях спорта в программе «Доброе утро».

Женат. Трое детей: две дочери и сын. Проживает на улице Виктора Гусева, названной в честь его деда.

На счету Гусева:
 матчи сборной России по футболу (ЧМ-2002, ЕВРО-2004, ЕВРО-2008, ЕВРО-2012 (отборочный цикл и финальный турнир); ЕВРО-2000, ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЕВРО-2016 (отборочный цикл и финальный турнир без участия российской сборной), ЧМ-2018 . В 1992 году он в качестве корреспондента выехал на первый в своей жизни крупный футбольный турнир — чемпионат Европы в Швеции. В дальнейшем он — уже как комментатор и автор программ — работал на всех чемпионатах континента (Англия-96, Голландия и Бельгия-2000) и чемпионатах мира (США-1994, Франция-1998, Япония и Южная Корея-2002).
 матчи сборной России по хоккею на Олимпиадах, начиная с 1998 года.
 также в разное время комментировал трансляции с чемпионатов России по футболу, Межконтинентального кубка в Токио, Лиги Чемпионов, Суперкубка и Кубка УЕФА, чемпионатов мира по хоккею (1998—1999, 2012—2015), Еврохоккейтура и международных клубных турниров по хоккею.
 Активно работал в составе бригад телеканала на зимних Олимпиадах в Нагано-1998, Солт-Лейк-Сити-2002, Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014 и летних Играх в Сиднее-2000, Афинах-2004, Пекине-2008, Лондоне-2012 и недолго на Рио-2016 (не смог продолжить работу из-за полученной травмы позвоночника);

По окончании своих спортивных трансляций Гусев всегда говорил фразу «Берегите себя», критикуемую некоторыми лингвистами.

Участник проектов «Последний герой 3: Остаться в живых» и «Большие гонки» (по ходу обоих проектов также получал серьёзные травмы) и других программ на «Первом канале». В 2002—2003 годах вместе со своими коллегами по каналу Константином Выборновым и Василием Коновым озвучивал кулинарную телеигру Валдиса Пельша «Властелин вкуса». Кроме того, снимается в телерекламе, часто озвучивает рекламные ролики. Участник футбольной команды «Старко». Трёхкратный лауреат премии ТЭФИ — 2001, 2002 и 2006 гг. Вице-президент Федерации спортивных журналистов России.

В 1980-е годы в качестве переводчика и корреспондента ТАСС участвовал в заокеанских сериях советских хоккейных клубов и турне по Америке сборных СССР по классической борьбе. Работая с командой борцов, входил в состав делегации на летних Олимпийских Играх-88 в Сеуле.

С 1993 года работает синхронным переводчиком на конгрессах Международной федерации хоккея (ИИХФ), имея на своём счету уже более 50 конгрессов.

Является автором и ведущим документальных циклов «Первого канала» о Чемпионатах мира и Европы по футболу — «Парижские таймы» (1998), «Португальские таймы» (2004) и «Альпийские таймы» (2008).

После Чемпионата мира 2018 года отошёл от комментирования матчей, сконцентрировавшись на организационно-технической работе по освещению спортивных новостей и организации спортивных трансляций, работе переводчика, а также на ведении социальных сетей, участии в различных шоу на YouTube и околофутбольной деятельности.

Член Академии Российского телевидения. Награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени (27.11.2006 и 2014), а также медалью Николая Озерова. Обладатель журналистских призов «Стрелец», «Золотой микрофон», премии имени Льва Филатова. Лауреат Премии Правительства России в области СМИ за 2007 год. Лауреат премии Министерства спорта России, как лучший спортивный журналист 2015 года.

Фильмография 
Снимался в роли самого себя (камео) в следующих фильмах и телесериалах:
 2005 — Мужской сезон: Бархатная революция
 2006 — Обратный отсчёт
 2008 — Счастливы вместе
 2010 — Воронины
 2010 — Выкрутасы
 2012 — Ржевский против Наполеона
 2013 — Молодёжка
 2014 — Чемпионы

Озвучивание 
 2004 — Звериная Олимпиада / BBC Animal Games — закадровый голос, в паре с Василием Уткиным
 2005 — Суперчеловек. Жестокий ринг — закадровый голос
 2006 — Зимняя Зоо-олимпиада / Animal Winter Olympics — закадровый голос, в паре с Николаем Дроздовым
 2006 — Игра № 1. Краткий курс истории футбола — читает текст от автора
 2010 — Советский спорт. Все чемпионаты мира по футболу. 1930 — 2006 — читает текст от автора

Также в 2008 году принял участие в озвучке мультфильма «Сапсан» (роль гуся-комментатора).

Общественная деятельность 
В 2008 году Гусев с Лаймой Вайкуле, Алёной Свиридовой, Александром Скляром и Артемием Троицким провёл акцию по защите детёнышей тюленей, образовав «живой щит» на льду Белого моря в Архангельской области. Это привело к принятию закона о запрещении истребления бельков.

В сентябре 2016 года стал доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва.

Литературная деятельность 
В 2017 году Гусев написал автобиографическую книгу под названием «Нефартовый». Название книги было дано по негласному прозвищу, данному болельщиками, поскольку Гусев комментировал большинство матчей сборной России по футболу и хоккею на «Первом канале», часть из которых заканчивалась серьёзными поражениями сборной. Гусев же опровергает это мнение, поскольку комментировал минимум два матча сборной России, в которых были обыграны ведущие европейские сборные: матч Франция — Россия 1999 года и матч Россия — Англия 2007 года.

Пародии 
На телевидении Гусев становился несколько раз объектом пародий: в программе «Назло рекордам!» с пародией на него как ведущего программы «На футболе» выступал Михаил Шац, в КВН и в программе «Comedy Club» пародии на него делал Виктор Васильев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Виктора Гусева(не доступен на 08.2021)
 Архив журнала «Матч», редактором которого был Гусев
 
 Виктор Гусев: футбол — это отражение нашего общества

Спортивные комментаторы России
Спортивные телекомментаторы
Выпускники Московского лингвистического университета
Спортивные журналисты России
Футбольные журналисты
Футбольные телекомментаторы
Вышедшие из КПСС
Выпускники школы № 19 (Москва)
Персоналии:ТАСС
Журналисты Первого канала